Оле́г Чу́ркин: Чуркин, Олег Дмитриевич (1922—1995) — советский и российский художник, режиссёр-мультипликатор.
 Чуркин, Олег Фёдорович (род. 1960) — российский гидрограф, капитан 1-го ранга (2002).